Gedenkbibliothek steht für:
 Amerika-Gedenkbibliothek, Berlin 
 Gedenkbibliothek zu Ehren der Opfer des Kommunismus, Berlin

Siehe auch: 
 Präsidentenbibliothek